Les Passe-montagnes est la soixante-deuxième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Maurice Tillieux. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Univers

Résumé 
En vacances dans les Alpes italiennes, Tif et Tondu arrivent à Valpone, un village supposément tranquille. Mais le maire et l'aubergiste vivent dans la terreur d'un groupe d'hommes armés et coiffés de passe-montagnes, qui cherchent une mystérieuse "Olympiaville". En affrontant et suivant les passe-montagnes, Tif et Tondu découvrent un hôtel de luxe caché dans une montagne. Ils sont bientôt reconnus comme des intrus et le directeur leur explique qu'ils sont dans la fameuse Olympiaville, un ancien complexe de bunkers de Mussolini, reconverti en lieu de repos pour milliardaires.

Soudain, les passe-montagnes débarquent et enlèvent l'émir de Kifaïsla (qui est plutôt ravi d'enfin vivre quelque chose d'imprévu) ainsi que TIf. Poursuivis par Tondu et le directeur, ils relancent le vieux train de la vallée et s'en servent pour fuir, puis le sabordent pour leurrer les recherches. Plusieurs bandits sont successivement neutralisés, leurs visages se révèlent japonais et leurs armes fausses! Le chef resté seul, emmène l'émir dans un petit village où l'on célèbre un mariage, mais il échoue à se cacher dans la noce. Il fuit en 2 CV avec l'émir, mais ce dernier ne sait pas conduire et il les flanque dans le décor!

La bande capturée, leur chef révèle qu'il a fait tout cela pour forcer le potentat local de Fuji-Kama, une île proche du Japon, à lui accorder la main de sa fille Rima (car Fuji-Kama dépend de Kifaïsla pour son approvisionnement). Comme il n'y a eu que des dégâts légers (hormis le train), que l'émir s'est amusé, et que l'hôtel doit rester secret, le directeur décide de simplement exiger des Japonais qu'ils travaillent un temps pour le dédommager. Quant à l'émir, attendri, il fait savoir au despote qu'il a intérêt à consentir au mariage, sinon plus de pétrole!

Personnages 
 Tif et Tondu
 Le maire et l'aubergiste de Valpone
 Les passe-montagnes
 A l'hôtel : le directeur monsieur de Poncarneau et son personnel, l'émir de Kifaïsla, l'acteur allemand Curt Helmut dont les escapades non autorisées ont alerté les passe-montagnes

Historique

Publication

Revues

Album

Notes et références

Annexes

Documentation 
 .

Lien externe 
 .
 
  
  

Album de bande dessinée sorti en 1979
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1978